Bogoran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bogoran, Wonosobo, by, 
 Bogoran, Trenggalek, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar